Hahnemann:
 Marcus Hahnemann
 Samuel Hahnemann